Horečka může být:

horečka – fyziologický projev v organizmu, kdy se zvyšuje jeho tělesná teplota nad obvyklou fyziologickou hodnotu

názvy nemocí
Q-horečka – zvířecí virové onemocnění ovcí a koz
familiární středomořská horečka – lidské onemocnění některých lidských skupin ve Středomoří
horečka omladnic respektive poporodní horečka, latinsky febris puerperalis – onemocnění rodiček po porodu způsobené bakteriální infekcí 
horečka Lassa – nakažlivé virové onemocnění vyskytující se v Africe
katarální horečka ovcí – zvířecí onemocnění domácích přežvýkavců
krymsko-konžská hemoragická horečka – nakažlivé lidské virové onemocnění
maltská horečka neboli brucelóza – závažné zvířecí a lidské onemocnění
potivá horečka – lidské onemocnění známé z 15. a 16. století neznámého původu
západonilská horečka – lidské virové onemocnění

v kultuře
Horečka stoupá v El Pao – francouzsko-mexický film z roku 1959 
Horečka (film, 2005) – italský film z roku 2005 
Horečka sobotní noci – americký film z roku 1977
Horečka sobotní noci 2 – americký film z roku 1983
Kocourek a horečka – album skupiny Květy
Svatební horečka – americký televizní film z roku 2008

jiný význam
internetová horečka – období hromadného rozkvětu internetových firem bez promyšleného obchodního modelu 
zlatá horečka – hromadný přesun hledačů zlata a zlatokopů do míst, kde bylo nalezeno zlato
sobí zlatá horečka
kalifornská zlatá horečka
zlatá horečka na Klondiku